

Оркен — село, Аягозький район, Абайська область
 Оркен — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Оркен — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Оркен — село, Ісатайський район, Атирауська область
 Оркен — аул, Мактааральський район, Туркестанська область
 Оркен — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область